Ходжа́ш — караимская фамилия.

Известные носители 
 
 Ходжаш, Светлана Измайловна (1923—2008) — советский и российский востоковед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры России.